

Карвиці — село в гміні Опочно Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Карвиці — село в гміні Дравсько-Поморське Дравського повіту Західнопоморського воєводства
 Карвиці — село в гміні Малехово Славенського повіту Західнопоморського воєводства